

Films en televisie 
Gung Ho! (1943), een Amerikaanse film uit 1943
Gung Ho (1986), een Amerikaanse film uit 1986
Gung Ho (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie gebaseerd op bovenstaande film uit 1986

Muziek 
Gung Ho (muziekalbum van Patti Smith), een muziekalbum van Patti Smith
Gung Ho! (muziekalbum van Fleshies), een muziekalbum van Fleshies
Gung-Ho (lied van Anthrax), een lied van Anthrax
Gung Ho (lied van Shaka Ponk), een lied van Shaka Ponk

Strip 
Gung Ho (stripreeks), een Duitse stripreeks van Thomas von Kummant en Benjamin von Eckartsberg
Gung Ho (bundel), een bundel van real free press

Overig 
Gung-Ho (uitdrukking), een uitdrukking uit het Chinees dat in de Engelse taal gebruikt wordt
Gung Ho (beweging), een Chinese beweging
Gung Ho (personage uit G.I. Joe), een personage uit de G.I. Joe-franchise
GungHo Online Entertainment, een Japans computerspelbedrijf